Fort Davis (Teksas)
 Fort Davis (Waszyngton, D.C.)

Zobacz też